Rosshirt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Joseph Rosshirt (1746–1795), tysk teolog
 Eugen Rosshirt (1795–1872), tysk gynekolog och obstetriker
 Franz Rosshirt (1820–1887), tysk jurist och politiker
 Julius Rosshirt (1854–1908), tysk väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Konrad Franz Rosshirt (1793–1873), tysk rättslärd

Tyska efternamn